1. DOL Radenska Classic 2011/2012 – 21. sezon rozgrywek o mistrzostwo Słowenii organizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (słow. Odbojkarska zveza Slovenije). Zainaugurowany został 8 października 2011 roku i trwał do 5 kwietnia 2012 roku.

Mistrzem Słowenii został klub , który w finale fazy play-off pokonał .

W sezonie 2011/2012 w Lidze Mistrzów Słowenię reprezentował , natomiast w Pucharze CEV – .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: Dziesięć drużyn rozegrało ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Sześć najlepszych awansowało do tzw. modrej skupiny, natomiast drużyn z miejsc 7-10 rywalizowały w tzw. zelenej skupiny.
 Druga faza – modra skupina: Sześć drużyn rozegrało ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Wszystkie awansowały do fazy play-off.
 Druga faza – zelena skupina: Cztery drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Dwie najlepsze awansowały do fazy play-off. Zespół, który zajął 3. miejsce, trafił do baraży. Klub z ostatniej pozycji spadł do 2. DOL.
 Faza play-off: Faza play-off składała się z ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów. Ćwierćfinały, półfinały i mecze o 3. miejsce grane były do dwóch zwycięstw, natomiast finały do trzech zwycięstw.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Druga faza

Modra skupina (miejsca 1-6)

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela

Zelena skupina (miejsca 7-10)

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty, liczba widzów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2011 w Słowenii
2011 w piłce siatkowej
2012 w Słowenii
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Słowenii